Stazione di San Donato di Lecce – stazione ferroviaria italiana
 Stazione di San Donato Milanese – stazione ferroviaria italiana
 Stazione di San Donato – stazione della metropolitana di Milano
 Circuito ferroviario di prova di Bologna San Donato – circuito ferroviario di prova a Bologna